Carsten Jørgensen (* 25. Oktober 1970) ist ein dänischer Langstreckenläufer. Jørgensen ist Querfeldein-Spezialist und feierte seine größten Erfolge im Crosslauf und Orientierungslauf.

Karriere 
1994 wechselte Carsten Jørgensen vom Fredensborg AK zu Blovstrød Løverne, dem Verein den er den Rest seiner Karriere angehören sollte.

1995 gewann er in Detmold die Bronzemedaille über die Langdistanz bei den Orientierungslauf-Weltmeisterschaften. Zwei Jahre später wurde er zusammen mit der dänischen Mannschaft Weltmeister in dieser Sportart. Im Dezember 1997 gelang ihm schließlich noch der Triumph bei den Crosslauf-Europameisterschaften in Oeiras.

1998 stellte er dänische Rekorde über 10.000 Meter und im Halbmarathon auf, zudem verteidigte er seinen Nordischen Meistertitel im Crosslauf. 1999 gewann er den Eurocross in Luxemburg.

2002 und 2004 holte er mit der dänischen Orientierungslauf-Mannschaft nochmal Bronze und Silber bei den 2000 wiedereingeführten und alle zwei Jahre stattfindenden Europameisterschaften.

Erfolge

Crosslauf 
 Europameisterschaftsvierter 1996 in Charleroi
 Europameister 1997 in Oeiras
 Europameisterschaftsfünfter 1998 in Ferrara

 Sieger Eurocross 1999 in Luxemburg

 1997 und 1998 Nordischer Meister

Bahn- / Straßenlauf 
 1998 Dänischer Rekord über 10.000 Meter und im Halbmarathon

Orientierungslauf 
 Weltmeisterschaftsdritter 1995 über die Langdistanz
 Staffel-Weltmeister mit Dänemark 1997

 Europameisterschaftsdritter mit der dänischen Staffel 2002
 Europameisterschaftszweiter mit der dänischen Staffel 2004

 17-facher dänischer Meister

Legende: WM = Weltmeisterschaften; EM = Europameisterschaften; WG = World Games; OWC = Gesamt-Weltcup

Persönliche Bestleistungen 
 5000 Meter: 13:40,49 min
 10 000 Meter: 27:54,76 min
 Halbmarathon: 1:01:55 h

Weblinks 
 Statistik auf dafital.dk im Webarchiv
 OL-Statistik auf worldofo.com

Weltmeister (Orientierungslauf)
Europameister (Crosslauf)
Orientierungsläufer (Dänemark)
Langstreckenläufer (Dänemark)
Dänischer Meister (Orientierungslauf)
Teilnehmer an den World Games (Dänemark)
Däne
Geboren 1970
Mann